Pellndorf ist der Name folgender Orte:

 Pellndorf (Hemau), Ortsteil von Hemau, Landkreis Regensburg, Bayern
 Pellndorf (Gemeinde Piberbach), Ortschaft von Piberbach, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich

Siehe auch:
 Pellendorf